Gustav Jäger kan syfta på bland andra:

 Gustav Jäger (1808–1871), tysk målare
 Gustav Jäger (1832–1918), tysk zoolog och medicinare
 Gustav Jäger (1865–1938), österrikisk fysiker